

Pessoas 
 Giuliana Morrone, jornalista brasileira
 Laerte Morrone, ator brasileiro
 Luís Morrone, escultor brasileiro
 Pietro da Morrone, o Papa Celestino V
 Stefano Morrone, futebolista italiano

Localidades 
 Castel Morrone, comuna italiana
 Morrone del Sannio, comuna italiana

Desambiguações de sobrenomes